The Larches steht für:

 The Larches (Monmouthshire), Wallburg bei Trellech, Vereinigtes Königreich
 The Larches (Massachusetts), historisches Haus in Cambridge, Vereinigte Staaten, NRHP-ID 82001956